Popielawy – wieś w województwie łódzkim, powiecie tomaszowskim, gminie Rokiciny
 Popielawy – wieś w województwie zachodniopomorskim, powiecie świdwińskim, gminie Połczyn-Zdrój